Casserole bezeichnet:
 ein Kochgeschirr, siehe Kasserolle
 ein Feinkostunternehmen, siehe Casserole (Unternehmen)
 ein Tochterunternehmen von Versandhaus Klingel